Большое Михалево — название населённых пунктов.

Россия 
 Большое Михалёво — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Большое Михалёво — деревня в Александровском районе Владимирской области.

См. также 
 Михалёво
 Малое Михалёво